Bohnen ist der Familienname folgender Personen:

 Alida Bohnen (* 1996), deutsche Schauspielerin
 Blythe Bohnen (* 1940), US-amerikanische Malerin und Fotografin
 Heinrich Bohnen (1904–1966), deutscher Kaufmann, Politiker (CDU), Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
 Michael Bohnen (1887–1965), deutscher Opernsänger und Schauspieler
 Roman Bohnen (1901–1949), US-amerikanischer Schauspieler
 Uli Bohnen (1948–2022), deutscher Kunsthistoriker, Kunsttheoretiker, Ausstellungsorganisator, Fotograf und Sammler

	 
Siehe auch:
 Bohne (Begriffsklärung)
 Boonen
 Bonen